Trumper steht für:
Victor Trumper (1877–1915) australischer Cricketspieler
Geo. F. Trumper, Barbershop in London 
Siehe auch:
 Trümper